Fern Lake steht für
Fern Lake (Colorado)
Fern Lake (Kentucky)